Toponímia:
Edificacions:
Cal Santpare (la Vall d'en Bas): edificació del municipi de la Vall d'en Bas (Garrotxa)
Cal Santpare (Ogassa): edificació del municipi d'Ogassa (Ripollès)
Cal Santpare (Castellar de la Ribera): edificació del municipi de Castellar de la Ribera (Solsonès)
Cal Santpare (Manresa): edificació del municipi de Manresa (Bages)
Cal Santpare (Sanaüja): edificació del municipi de Sanaüja (Segarra)
Cal Santpare (Sant Quintí de Mediona): edificació del municipi de Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès)

Vegeu també 
 Torrent de Cal Santpare